

Sigle 
 Estensore Lungo dell'Alluce

Codici 
 ELA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eagle Lake, Texas (Stati Uniti)

Geografia 
 Ela – woreda (distretto) della regione di Semien Omo (Etiopia)
 Ela Township – township della Contea di Lake (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Ela – album di Elis Regina del 1971
 E.L.A. – album di Elastinen del 2001
 Ela – singolo di Andromache del 2022

Altro 
 Ela, re di Israele, figlio di Baasha, che regnò dall'877 all'876 a.C.
 ELA Aviación azienda spagnola produttrice di autogiro.